Примера Дивисьон Чили 1959 () — 27-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1959
Чили
Спорт в Чили в 1959 году